Зубрівка — алкогольний напій
 Зубрівка — село Кам'янець-Подільського району Хмельницької області